Robert Proctor ist der Name folgender Personen:

* Robert Proctor (Bibliograph) (1868–1903), englischer Bibliograph, Bibliothekar, Büchersammler und Fachmann für Inkunabeln und frühe Typographie
 Robert Proctor (Hockeyspieler) (* 1949), australischer Hockeyspieler
 Robert N. Proctor (* 1954), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker